Dajie bezeichnet:

 Dajie (Jingdong) (大街镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Jingdong in der chinesischen Provinz Yunnan
 Dajie (Daming) (大街乡), Gemeinde im Kreis Daming in der chinesischen Provinz Hebei
 Dajie (Longyou) (大街乡), Gemeinde im Kreis Longyou in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Dajie (Weining) (大街乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Weining in der chinesischen Provinz Guizhou
 Dajie (Jiangchuan) (大街街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jiangchuan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Dajie (Zhoucun) (大街街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Zhoucun in der chinesischen Provinz Shandong